A29 är en motorväg i norra Tyskland. A29 går från A1 via Oldenburg till Wilhelmshaven i Ostfriesland. Beslut om att bygga motorvägen fattades år 1968 och år 1984 var den färdig.

Trafikplatser

|}

A029
A029
Listor över avfartsnummer